Jelše (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Jelše (Mirna Peč), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna Peč